Bobrov kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexey Vladimir Bobrov
 Evgenij Grigorievicz Bobrov
 Jevgenij Grigorjevitj Bobrov

Robotskapade auktorsförkortningar